Навалка, Адам () (23 октября 1957, Краков) — польский футбольный тренер, футболист — полузащитник. Игрок сборной Польши (34 матча) и участник Чемпионата мира 1978. Живёт в Рудава (под Краковом).

Клубная карьера 
Навалка родился в футбольной семье, его отец, Адам играл в местном клубе Орлента Рудава (). Свою футбольную карьеру Навалка начал в 1969 году в краковской «Висле». В первой лиге дебютировал в 21 мая 1975 года. В 1975 и 1976 годах, в составе молодёжной команды Вислы завоевал первое место в чемпионате Польши. В 1978 году стал игроком основного состава «Вислы», которая тогда выиграла чемпионат Польши.

В первой лиге Навалка сыграл 190 матчей, и забил 9 голов. В 1985 году покинул «Вислу» и уехал в США, где играл за клуб «Полиш-Американ Иглс».

Карьера в сборной 
В 1978 году в составе сборной участвовал в Чемпионате мира в Аргентине, где сыграл без замен 5 матчей. В общей сложности сыграл за сборную 34 матча, свой единственный гол забив в проигранном матче с Венгрией (1:2), который одновременно и являлся его дебютом.

Тренерская карьера 
Навалка окончил тренерскую академию при Польском футбольном союзе присвоив звание тренера первого класса. С 1996 тренировал команду «Свит» Кшешовице. В 1998 вернулся в «Вислу» Краков, где принял должность координатора по обучении молодёжи. Некоторые время исполнял должность тренера первой команды с которой завоевал второе место, первое место а также кубок лиги. В течение первых 10 раундов сезона 2002/03 Навалка вёл команду «Заглембе» Любин. Накануне следующего сезона принял пост тренера в выступающим во второй лиге клубе Сандецья. 1 сентября 2004 года стал первым тренером Ягеллония Белосток однако 20 апреля 2006 был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
19 декабря 2006 года вновь возглавлял Вислу Краков однако 16 апреля 2007 был отстранён от должности.

28 мая 2007 был временно включён в тренерский штаб сборной Польши, замещая Дариуша Дзекановского. Помогал Лео Бенхаккеру в подготовке к отборочным матчам к Чемпионату Европы в Австрии и Швейцарии против Азербайджана и Армении. В августе 2007 ему разрешили работать в штабе до конца отборочного турнира.

С 21 сентября 2008 по 31 декабря 2009 Навалка занимал пост тренера «Катовице», 1 января 2010 назначен тренером клуба «Гурник» Забже, который под его руководством вышел в Экстраклассу 1 июня того же года. 26 октября Навалку назначили официально тренером сборной Польши, вопреки ранее сделанным заявлениям о готовности доработать в «Гурнике» до конца года. 28 октября 2013 Навалка провёл последний матч как тренер «Гурника» против «Краковии», а 1 ноября приступил к обязанностям тренера. Под его руководством сборная Польши успешно квалифицировалась на чемпионат Европы 2016 года, где впервые в своей истории добралась до четвертьфинала. После этого поляки прошли отбор на чемпионат мира 2018, однако на групповом этапе первенства они потерпели два поражения от Сенегала и Колумбии, в результате которых команда не смогла пройти в плей-офф, и только в заключительном туре была одержана победа над Японией. По окончании выступления команды на мундиале Адам Навалка подал в отставку.

Признавался лучшим тренером Польши (2015, 2016, 2017).

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Гурник» Забже
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Висла» Краков
Тренеры ФК «Ягеллония»
Тренеры ФК «Гурник» Забже
Тренеры сборной Польши по футболу
Тренеры ФК «Лех»